Peng Shuai e Andrea Hlaváčková erano le detentrici del torneo ma Peng non ha partecipato per infortunio. Hlaváčková ha fatto coppia con Lucie Hradecká perdendo ai quarti di finale da Casey Dellacqua e Jaroslava Švedova.

In finale Martina Hingis e Sania Mirza hanno sconfitto Chan Hao-ching e Chan Yung-jan per 69-7, 6-1, [10-8].

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Martina Hingis /  Sania Mirza (campionesse)
  Bethanie Mattek-Sands /  Elena Vesnina (quarti di finale)
  Casey Dellacqua /  Jaroslava Švedova (semifinale)
  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (quarti di finale)

  Caroline Garcia /  Katarina Srebotnik (secondo turno)
  Chan Hao-ching /  Chan Yung-jan (finale)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (primo turno)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (quarti di finale)

Alternate 

  Kateryna Bondarenko /  Ol'ga Savčuk (primo turno)

Wildcard 

  Alizé Cornet /  Magda Linette (primo turno)
  Han Xinyun /  Yang Zhaoxuan (primo turno)

  Svetlana Kuznecova /  Samantha Stosur (primo turno)
  Liang Chen /  Wang Yafan (semifinale)

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

WTA Tour 2015
China Open 2015